Nazwisko Spitzka nosili:
 Edward Anthony Spitzka (1876–1922), amerykański neurolog i anatom
 Edward Charles Spitzka (1852–1914), amerykański neurolog i psychiatra